Auto — composição teatral
Autos processuais
Automóvel

Desambiguações de teatro